Blakely kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Blakely (Georgia)
Blakely (Pennsylvania)